Paulson ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Paulson (* 2001), tschechischer Tennisspieler
 Anna Paulson (* 1984), schwedische Fußballspielerin
 Barbara Paulson (* 1928), US-amerikanische Mathematikerin
 Bjørn Paulson (1923–2008), norwegischer Leichtathlet
 Brandon Paulson (* 1973), US-amerikanischer Ringer
 Chris Paulson (* 1958), US-amerikanischer Straßenmusiker
 Henry Paulson (* 1946), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker, Finanzminister der USA
 Ilsa Paulson (* 1988), US-amerikanische Marathonläuferin
 Ivar Paulson (1922–1966), estnischer Ethnologe, Religionswissenschaftler und Dichter
 Jamie Paulson (* 1948), kanadischer Badmintonspieler
 John Paulson (* 1955), US-amerikanischer Hedgefonds-Manager
 Josef Paulson (1825–1898), Begründer der russischen Kurzschrift
 Mikkel Paulson (* vermutl. 1987), kanadischer Politiker (PPCA)
 Sarah Paulson (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
 Stanley L. Paulson (* 1941), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Philosoph
 William Paulson (* 1994), britisch-kanadischer Mittel- und Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Paulsen
 Paulsson